Kornskruv kan avse:

 Kornskruv (byggnad) – en byggnad för att lagra säd
 Kornskruv (vapen) – en anordning för att flytta kornet på ett skjutvapen
 Kornskruvmossa – en bladmossart